Ramón Ávila puede referirse a:

 Ramón Ávila (1934 - ), pintor español;
 Ramón Ávila Castro (1982 - ), futbolista chileno.